Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shenzhen Open 2019. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 30. und 31. Dezember 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Shenzhen